Hisopillo puede referirse a:
 El género botánico Satureja (o Ajedrea).
 El nombre común de la planta Satureja montana.
 El nombre común de la planta Satureja hortensis.
 El nombre común de la planta Sideritis hyssopifolia.
 Es sinónimo de Saborea'''.

Enlaces externos

Referencias